В данном списке перечислены самолёты и вертолёты Многонациональных сил (МНС), потерянные в ходе подготовки и проведения операции по освобождению Кувейта в 1990—1991 годах (война в Персидском заливе). По опубликованным официальным данным, итоговые потери составили 52 самолёта и 23 вертолёта всех стран, участвовавших в МНС.

Список составлен на основе открытых источников и может содержать ошибки и неточности. Имеющаяся в ряде случаев неясность с датой потери обычно объясняется тем, что потеря произошла в ночное время суток. В списке приведены только достоверно подтверждённые безвозвратные потери (то есть летательные аппараты, которые были полностью уничтожены или списаны из-за невозможности ремонта), боевые и небоевые. Данные о самолётных потерях почти полны и включают несколько лётных происшествий, не упоминающихся в большинстве источников. Однако данные о вертолётных потерях крайне неполны, что связано с отсутствием детальной информации.

Самолёты

Операция «Щит пустыни» 
 28 августа (29?) 1990 — C-5A «Гэлэкси» (сер. номер 68-0228, 60-е военно-транспортное авиакрыло ВВС США). Потерпел катастрофу при взлёте с авиабазы Рамштайн (ФРГ). Погибли 13 человек.
 4 сентября 1990 — F-16C Блок 25B «Файтинг Фалькон» (сер. номер 83-1151, 33-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Потерян в результате пожара двигателя во время тренировочного вылета в Абу-Даби (ОАЭ). Пилот выжил.
 30 сентября 1990 — F-15E «Страйк Игл» (сер. номер 87-0203, 336-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Потерпел катастрофу в ходе ночного тренировочного вылета в Омане. Оба члена экипажа погибли.
 8 октября 1990 — RF-4C «Фантом» II (сер. номер 64-1044, 106-я тактическая разведывательная эскадрилья ВВС Национальной гвардии Алабамы). Потерпел катастрофу в Абу-Даби (ОАЭ). Оба члена экипажа погибли.
 10 октября 1990 — F-111F (сер. номер 74-0183, 45-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Потерпел катастрофу во время ночного тренировочного вылета в районе авиабазы Таиф (Саудовская Аравия). Оба члена экипажа погибли.
 13 ноября 1990 — «Ягуар» GR.Mk.1A (номер XX754, 54-я эскадрилья Королевских ВВС Великобритании). Потерпел катастрофу во время тренировочного вылета над Катаром (базировался в Бахрейне). Пилот погиб.
 8 января 1991 — F-16C Блок 40C «Файтинг Фалькон» (сер. номер 88-0483, 4-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Потерпел катастрофу во время ночного тренировочного вылета в Саудовской Аравии из-за дезориентации пилота. Пилот погиб.
 13 января 1991 — F-16A Блок 10B «Файтинг Фалькон» (сер. номер 79-0400, 138-я тактическая истребительная эскадрилья США). Потерян в Саудовской Аравии. Пилот спасён.

Операция «Буря в пустыне»

Январь 1991 
 16 января 1991 — F-15E «Страйк Игл» (сер. номер 88-1689, 335-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Был потерян во время атаки на склад горюче-смазочных материалов в районе Басры. Точно не известно, самолет был поражен огнем зенитной артиллерии или разбился при выполнении противозенитного маневра. Оба члена экипажа погибли.
 17 января 1991 — F/A-18C «Хорнет» (номер 163484, 81-я истребительно-бомбардировочная эскадрилья ВМС США). Сбит юго-восточнее Багдада ракетой «воздух—воздух», выпущенной иракским перехватчиком МиГ-25. Первая боевая потеря авиации Многонациональных сил. Пилот Майкл Скотт Спичер погиб (останки обнаружены в 2009 году).
 17 января 1991 — A-6E «Интрудер» (номер 161668, 35-я штурмовая эскадрилья ВМС США). Сбит ЗРК во время нанесения удара по аэродрому на западе Ирака. Оба члена экипажа попали в плен.

 17 января 1991 — «Торнадо» IDS GR.Mk.1 (номер ZD791, 15-я эскадрилья Королевских ВВС Великобритании). Сбит после нанесения удара по аэродрому Ар-Румейла Юго-западный. Оба члена экипажа попали в плен.
 17 января 1991 — «Торнадо» IDS GR.Mk.1 (номер ZA392, 617-я эскадрилья Королевских ВВС Великобритании). Сбит зенитным огнём после нанесения удара по аэродрому аль-Шайбах. Оба члена экипажа погибли.
 17 января (18?) 1991 — «Торнадо» IDS GR.Mk.1 (ВВС Италии). Сбит над южной частью Ирака. Оба члена экипажа попали в плен.
 17 января 1991 — A-4KU «Скайхок» (ВВС Кувейта). Сбит ЗРК над Кувейтом. Пилот попал в плен.
 18 января 1991 — A-6E «Интрудер» (номер 152928, 155-я штурмовая эскадрилья ВМС США). Потерян во время минирования с воздуха возле Умм-Каср, рядом с иранской границей (юго-западнее Абадана). Считается, что сбит на малой высоте зенитным огнём. Оба члена экипажа погибли.
 18 января 1991 — OV-10A (OV-10D?) «Бронко» (номер 155435, 1-я эскадрилья наблюдения Корпуса морской пехоты США). Сбит ПЗРК «Стрела 3» в районе Рас-эль-Мишаб. Оба члена экипажа попали в плен.
 19 января 1991 — F-16C Блок 30F «Файтинг Фалькон» (сер. номер 87-0257, 614-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Сбит ЗРК (предположительно С-125) южнее Багдада во время первого дневного налёта на город. Пилот попал в плен. 
 19 января 1991 — F-16C Блок 30F «Файтинг Фалькон» (сер. номер 87-0228, 614-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Сбит ЗРК «Куб» во время первого дневного налёта на Багдад. Пилот попал в плен. 
 19 января (20?) 1991 — F-15E «Страйк Игл» (сер. номер 88-1692, 335-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Сбит ЗРК С-75 над западной частью Ирака во время ночного вылета на поиск комплексов оперативно-тактических ракет «Скад». Оба члена экипажа попали в плен.
 19 января 1991 — F-4G «Уайлд Уизл» (сер. номер 69-7571, 35-е тактическое истребительное крыло ВВС США). Потерян в результате израсходования топлива в районе военного городка короля Халида. Утечка топлива, возможно, была вызвана боевыми повреждениями. Оба члена экипажа спасены.
 19 января 1991 — «Торнадо» IDS GR.Mk.1 (номер ZA396, 20-я  эскадрилья Королевских ВВС Великобритании). Сбит ЗРК «Роланд» во время атаки на авиабазу Таллиль. Оба члена экипажа попали в плен.
 19 января (20?) 1991 — «Торнадо» IDS GR.Mk.1 (номер ZD893, 9-я или 20-я эскадрилья Королевских ВВС Великобритании). Потерян по техническим причинам над территорией Саудовской Аравии во время боевого вылета. Оба члена экипажа получили травмы, но спасены.
 19 января (20?) 1991 — «Торнадо» IDS GR.Mk.1 (Королевские Саудовские ВВС). Сбит зенитным огнём во время атаки аэродрома Таллиль-Западный. Оба члена экипажа спасены.
 21 января 1991 — F-14A+ «Томкэт» (номер 161430, 103-я истребительная эскадрилья ВМС США). Сбит ЗРК С-75 во время ночного вылета над западной частью Ирака. Пилот спасён, оператор бортового вооружения попал в плен.
 21 января 1991 — F-16C Блок 30F (сер. номер 87-0224, 614-я тактическая истребительная эскадрилья). Получил повреждения в результате поражения осколками авиабомбы.Пилот катапультировался над Персидским заливом и спасён.
 22 января 1991 — «Торнадо» IDS GR.Mk.1 (номер ZA467, 31-я эскадрилья Королевских ВВС Великобритании). Потерян во время ночного налёта на радар в Ар-Рутба. Причины потери не установлены. Оба члена экипажа сочтены погибшими, их останки не найдены. 
 22—23 января 1991 — AV-8B «Харриер» II (номер 162954, 331-я штурмовая эскадрилья Корпуса морской пехоты США). Потерпел катастрофу во время ночного вылета в ходе учений морской пехоты в Омане. Пилот погиб.
 24 января 1991 — F/A-18C «Хорнет» (ВМС США). Потерян во время боевого патрулирования над Персидским заливом в результате отказа двигателя. Пилот спасён.
 24 января 1991 — «Торнадо» IDS GR.Mk.1 (номер ZA403, 17-я эскадрилья Королевских ВВС Великобритании). Потерян после нанесения удара по авиабазе Ар-Румейла, предположительно в результате детонации в воздухе сброшенных 454-кг авиабомб. Оба члена экипажа попали в плен.
 28 января 1991 — AV-8B «Харриер» II (номер 163518, 311-я штурмовая эскадрилья Корпуса морской пехоты США). Сбит зенитным огнём. Пилот попал в плен.
 31 января 1991 — AC-130H (сер. номер 69-6567, 16-я эскадрилья специальных операций ВВС США). Сбит ПЗРК во время сражения за Рас-эль-Хафджи (Саудовская Аравия). Погибло 14 человек.

Февраль 1991 
 2 февраля 1991 — A-6E «Интрудер» (номер 155632, 36-я штурмовая эскадрилья ВМС США). Сбит зенитным огнём или ЗРК С-125 восточнее Кувейт-Сити, над Персидским заливом. Оба члена экипажа погибли.
 2 февраля 1991 — A-10A «Тандерболт» II (сер. номер 80-0248, 23-е тактическое истребительное крыло ВВС США). Сбит зенитным огнём или истребителем юго-западнее Кувейт-Сити. Пилот попал в плен (первоначально считался погибшим).
 3 февраля 1991 — B-52G «Стратофортресс» (сер. номер 59-2593, 4300-е временное бомбардировочное крыло ВВС США). Упал в Индийский океан в районе острова Диего-Гарсия после отказа системы электроснабжения, возвращаясь из боевого вылета. Из 6 членов экипажа 3 погибли при катапультировании. Считается небоевой потерей, хотя имелись предположения о том, что причиной отказа системы стало боевое повреждение.
 5 февраля 1991 — F/A-18A «Хорнет» (номер 163096, 87-я истребительно-бомбардировочная эскадрилья ВМС США). Пропал, возвращаясь из боевого вылета. Предполагается, что пилот утратил ориентацию после отказа бортового оборудования (возможно, из-за боевых повреждений). Пилот сочтён погибшим.

 9 февраля 1991 — AV-8B «Харриер» II (номер 162081, 231-я штурмовая эскадрилья Корпуса морской пехоты США). Сбит ПЗРК юго-западнее Кувейт-Сити при оказании непосредственной поддержки наземным подразделениям морской пехоты. Пилот попал в плен.

 13 февраля 1991 — F-5E «Тайгер» II (17-я эскадрилья Королевских Саудовских ВВС). Сбит зенитным огнём или истребителем над Кувейтом. Пилот, вероятно, спасён.
 14 февраля (13?) 1991 — EF-111A «Рэйвен» (сер. номер 66-0023, 42-я эскадрилья радиоэлектронного противодействия ВВС США). Потерян в районе ирако-кувейтской границы. Считается боевой потерей — предположительно столкнулся с землёй, пытаясь уйти от атаки противника (по одной из версий, мог быть по ошибке атакован американскими F-15). Оба члена экипажа погибли.
 14 февраля 1991 — «Торнадо» IDS GR.Mk.1 (номер ZD717, 15-я или 17-я эскадрилья Королевских ВВС Великобритании). Сбит ЗРК  в районе Фаллуджи во время атаки на аэродром. Пилот попал в плен, навигатор погиб.
 15 февраля 1991 — A-10A «Тандерболт» II (сер. номер 78-0722, 353-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Один из двух самолётов, сбитых при атаке позиций дивизии Республиканской гвардии «Медина». Пилот попал в плен.
 15 февраля 1991 — A-10A «Тандерболт» II (сер. номер 79-0130, 353-я тактическая истребительная эскадрилья). Один из двух самолётов, сбитых при атаке позиций дивизии Республиканской гвардии «Медина». Пилот попытался организовать прикрытие своего сбитого товарища с воздуха, но сам был сбит и погиб.
 15 февраля 1991 — A-6E «Интрудер» (номер 155602, ВМС США). Совершил аварийную посадку на палубу американского авианосца и списан из-за полученных повреждений.
 15 февраля 1991 — F-16C Блок 25E «Файтинг Фалькон» (сер. номер 84-1379, 17-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Потерпел катастрофу во время ночной посадки на авиабазу Аль-Дафра (ОАЭ). Пилот погиб. Небоевая потеря.
 17 февраля 1991 — F-16C Блок 25C «Файтинг Фалькон» (сер. номер 84-1218, 17-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Потерян из-за пожара двигателя в ночном боевом вылете над южной частью Ирака. Пилот спасён. Считается небоевой потерей, хотя пожар предположительно был вызван боевыми повреждениями.
 19 февраля 1991 — OA-10A «Тандерболт» II (сер. номер 76-0543, 23-я тактическая эскадрилья воздушной поддержки ВВС США). Сбит ПЗРК. Пилот попал в плен.
 20 февраля 1991 — F-16C Блок 30E «Файтинг Фалькон» (сер. номер 86-0329, 612-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Потерпел аварию в Турции из-за отказа двигателя. Пилот спасён.
 22 февраля 1991 — A-10A «Тандерболт» II (сер. номер 79-0181, 23-е тактическое истребительное крыло ВВС США). Подбит ПЗРК и потерпел аварию при посадке в военном городке короля Халида. Разобран на запчасти.
 23 февраля 1991 — AV-8B «Харриер» II (номер 161573, 542-я штурмовая эскадрилья Корпуса морской пехоты США). Потерян во время ночного боевого вылета в районе Али-аль-Салем (Кувейт). Предположительно сбит ПЗРК. Пилот погиб.
 25 февраля 1991 — AV-8B «Харриер» II (номер 163190, 542-я штурмовая эскадрилья Корпуса морской пехоты США). Сбит ПЗРК в районе Али-аль-Салем (Кувейт). Пилот спасён.
 25 февраля 1991 — OV-10A «Бронко» (номер 155424, 1-я эскадрилья наблюдения Корпуса морской пехоты США). Сбит ПЗРК над Кувейтом. Один из членов экипажа попал в плен, другой погиб.
 27 февраля 1991 — F-16C Блок 25F «Файтинг Фалькон» (сер. номер 84-1390, 10-я тактическая истребительная эскадрилья ВВС США). Сбит над Кувейтом, предположительно ПЗРК «Игла». Пилот попал в плен; удостоен Креста ВВС за то, что спас от сбития своего ведущего.
 27 февраля 1991 — AV-8B «Харриер» II (номер 162740, 331-я штурмовая эскадрилья Корпуса морской пехоты США). Сбит зенитным огнём или ПЗРК «Стрела-2» в районе Сафван. Пилот погиб.
 27 февраля 1991 — OA-10A «Тандерболт» II (сер. номер 77-0197, 23-я тактическая эскадрилья воздушной поддержки ВВС США). Подбит ПЗРК и потерпел катастрофу во время посадки на авиабазу в военном городке короля Халида. Пилот погиб.

Вертолёты 
 8 октября 1990 — два UH-1N «Ирокез» (номера 160178 и 160622, 164-я эскадрилья средних вертолётов Корпуса морской пехоты США). Потерпели катастрофу у берегов Омана во время ночного тренировочного вылета. Погибло 8 человек.
 19 января 1991 — UH-60 «Блэк Хок» (сер. номер 82-23579, Армия США). Потерпел катастрофу в Саудовской Аравии. Погиб 1 человек.
 2 февраля 1991 — UH-60L «Блэк Хок» (сер. номер 89-29214, Армия США). Списан по неизвестным причинам.
 2 февраля 1991 — AH-1 (Корпус морской пехоты США). Потерпел катастрофу по небоевой причине. Оба члена экипажа погибли.
 2 февраля 1991 — UH-1N (369-я эскадрилья лёгких ударных вертолётов Корпуса морской пехоты США). Потерпел катастрофу по небоевой причине. Погибли 4 человека.
 7 февраля 1991 — UH-1H «Ирокез» (сер. номер 69-15016, 229-е медицинское подразделение Армии США). Потерпел катастрофу в Саудовской Аравии во время ночного вылета, когда экипаж попытался избежать столкновения с другим вертолётом. Погиб 1 человек и 4 получили травмы.
 21 февраля 1991 — MH-60 (160-й авиационный полк специальных операций Армии США). Потерпел катастрофу на территории Ирака или Саудовской Аравии в условиях песчаной бури. Погибли 7 человек.
 21 февраля (20?) 1991 — OH-58 «Кайова» (сер. номер 69-16113, рота A 1-го батальона 24-го авиационного полка). Столкнулся с землёй в плохих погодных условиях во время разведывательного вылета в Ираке. Оба члена экипажа погибли.
 21 февраля 1991 — CH-46 «Си Найт». Потерпел катастрофу в Красном море. Погиб 1 член экипажа, остальные спасены.
 27 февраля 1991 — UH-1H «Ирокез» (сер. номер 64-14273, Армия США). Сбит ЗСУ «Шилка» во время вылета на медицинскую эвакуацию в Кувейте. Погибли 3 человека и 1 ранен.
 27 февраля 1991 — UH-60A «Блэк Хок» (сер. номер 78-23015, 4-й батальон 1-го авиационного полка Армии США). Сбит во время вылета в Кувейте (Ираке?). Погибли 9 человек. 
 28 февраля (27?) 1991 — UH-60 «Блэк Хок» (2-й батальон 229-го авиационного полка Армии США). Сбит зенитным огнём во время операции по поиску пилота сбитого F-16. Погибли 5 человек и 3 попали в плен с ранениями.

БПЛА 
 17 февраля 1991 — три БПЛА BQM-74C «Чукар» были перехвачены и сбиты иракскими истребителями.

В ходе войны иракцами было сбито 13 и повреждено 18 БПЛА RQ-2A Pioneer.

Общая статистика 
Стоит отметить, что эти данные практически не соотнесены с иракскими данными о причинах потерь авиации коалиции. Согласно официальным иракским данным, за первые три дня (17-19 января) операции «Буря в пустыне» иракские самолёты совершили 42 вылета на перехват вражеской авиации, в ходе которых было сбито 6 самолётов коалиции. Ещё два самолёта коалиции были сбиты ВВС Ирака 30 января.

По состоянию на    года в списке перечислены следующие потери (данные не являются полными и могут меняться по мере дополнения списка):

См. также 
 Список потерь авиации Ирака в ходе войны в Персидском заливе

Примечания

Ссылки 
 F-16 Mishaps & Accident Reports 
 Fixed-Wing Combat Aircraft Attrition in Desert Storm 
 Statement on the Loss of RAF Tornado Aircraft in Combat During the Conduct of Air Operations against Iraq 
 Damaged and lost allied planes and helos 

Война в Персидском заливе
Персидский залив
Списки потерь военной авиации